Feuerwehrgesetz steht für:

 die Feuerwehrgesetze der einzelnen deutschen Bundesländer, siehe Feuerwehrgesetz (Deutschland)
 die Feuerwehrgesetze der einzelnen Bundesländer Österreichs, siehe Feuerwehrgesetz (Österreich)